Жак де Бо (; ок.1354 — , Таранто) — последний титулярный император Константинополя, князь Тарентский и Ахейский.

Биография 
Сын герцога Андрии Франсуа I де Бо и Маргариты Тарентской.

Когда в 1373 году умер бездетным его дядя Филипп II Тарентский, Жак, будучи ближайшим наследником, принял титулы императора Константинополя, деспота Романии и князя Тарентского и Ахейского. Его отец Франсуа де Бо от его имени занял Таранто.

Джованна I не признала прав Жака на наследство, объявив владения Филиппа Тарентского выморочным имуществом. В 1374 Франсуа де Бо поднял открытый мятеж против королевы Джованны; потерпев неудачу, он укрылся в Авиньоне у своего родственника папы Климента VII, а Жак бежал на Корфу, а затем в Ахайю. Джованна направила в Ахайю бальи Франческо Сансеверино, личного врага дома де Бо, а затем на пять лет передала княжество под управление ордена госпитальеров.

Когда госпитальеры покинули Пелопоннес, а против Джованны поднял восстание Карл III Дураццо, Жак воспользовался ситуацией и нанял на службу отряды наемников, известных как Наваррская компания. Один из их командиров, Майо де Кокерель, был назначен бальи, а Педро де Сан-Суперан и Бернат де Варавасса стали капитанами. Бароны Ахейского княжества признали Жака как своего правителя. Майо де Кокерель в 1380 овладел Корфу, в 1381 замками Постица и Занклон, последний был при этом переименован в «Наваррский замок» (Наварин).

Жак в 1381 высадился в Италии и овладел Таранто, после чего вторгся в Калабрию. 6 мая 1382, через несколько дней после смерти Джованны, Карл III Дураццо приказал великому юстициарию привести к нему Жака де Бо, который «восстал против него с самого своего прибытия, прошел королевство во главе сильного войска и овладел княжеством Тарент, заставив жителей и солдат принести присягу верности». 18 мая он дал ему охранную грамоту, чтобы тот явился в Неаполь и объяснил своё поведение. Конфликт был улажен, и Жак получил руку кузины короля Агнесы Дураццо, вдовы Кансиньорио делла Скала, дочери Карла Дураццо и Марии Калабрийской.

11 сентября 1382 Карл позволил Жаку с женой вернуться в Таранто, а 18 сентября дал навечно, как приданое Агнесы, остров Корфу при условии всегда быть верным королю. Вскоре, однако, отношения снова испортились, Жак был обвинен в измене и бежал на Корфу. В начале 1383 он вернулся в Неаполь на переговоры с королём, но затем перешел на сторону Луи Анжуйского.

В завещании, составленном в Тарентском замке 15 июля 1383, он указал, что, поскольку у него нет законных детей, то империю, деспотат и княжества он отдает не своему отцу, а Луи Анжуйскому, герцогу Калабрии, своему троюродному кузену по линии матери, и поручает ему воспитывать и выдать замуж двух своих внебрачных дочерей, Магдалину и Екатерину.

Предки 

<center>

Примечания

Литература 

 Bisson de Sainte-Marie R. Testament de Jacques de Tarente, dernier empereur de Constantinople, en faveur de Louis d'Anjou (15 juillet 1383) // Bibliothèque de l'école des chartes. 1884, Vol. 45, № 45, pp. 189–195 
 Bon A. La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaïe. — P.: De Boccard, 1969 
Fine, John Van Antwerp (1994). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Lock, Peter (1995). The Franks in the Aegean, 1204–1500. New York.
 Noblemaire G. Histoire de la maison des Baux. P., 1913

Ссылки 

 DEL BALZO, Giacomo — Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 36 (1988)
 GIACOMO del Balzo

Князья Ахейские
Императоры Латинской империи
Дом де Бо